

Letteratura 
 The Summoning – romanzo di Bentley Little del 1993
 The Summoning: il richiamo delle ombre (The Summoning) – romanzo di Kelley Armstrong del 2008

Musica 
 The Summoning – traccia dell'album Nemesis dei Grip Inc. del 1997
 The Summoning – singolo degli Sleep Token del 2023

Televisione 
 Ricapitolando (The Summoning) – episodio della quarta stagione di Babylon 5